Ordo Sancti Benedicti, Orde der Benedictijnen.
 Oeuvre Suisse en Belgique, een Zwitsers steunfonds voor de heropbouw van Belgische huizen tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.
 Open Schoolgemeenschap Bijlmer, een school in Amsterdam-Zuidoost.
 Oriented Strand Board, een plaat bestaande uit houtschilfers.
 Oudstudentenbond VUB, de Alumni vereniging van de Vrije Universiteit Brussel
 Overheidsservicebus, een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.
 Oude Schattings Beleid, in verband met arbeidsongeschiktheid.
 Ortenau-S-Bahn GMBH, een Duitse spoorweg maatschappij. 
 Orquesta Sinfónica Brasileña, een Braziliaans symfonieorkest
 Overspanningsbeveiliging, een apparaat dat de energie van een overspanning naar aarde laat afleiden.